Не путайте с фамилией Баллак

 Бала́к — библейский персонаж, царь Моава.
 Балак  —  представитель династии Артукогулларов.
 Бала́к — название недельной главы Торы (Книга Чисел 22:2-25:9).
 Балак — село в Армении, в районе Сюник.
 Балак (диалект) — жаргон уличных хулиганов Львова (см. Львовский польский говор).
 Балак — фамилия.

Со словом «Балак» в названии:
 Операция «Балак» — одна из военных операций Израиля в Арабо-израильской войне 1947—1949 годов.
 Старый Балак — село в Чекмагушевском районе Башкортостана.

Примечания